Киперма́н — еврейская фамилия. Известные носители:

 Киперман, Вера Викторовна (в девичестве Галушка, Вера Викторовна, известна как Вера Брежнева) (род. 1982) — певица, актриса, телеведущая, бывшая солистка поп-группы ВИА Гра.
  (род. 1970) — украинский бизнесмен, бывший муж Веры Брежневой.
 Киперман, Нателла Савельевна (в замужестве Болтянская) (род. 1965) — российский автор-исполнитель, ведущая на радиостанции «Эхо Москвы».
 Киперман, Юрий Михайлович (род. 1946) — украинский бизнесмен, президент компании «Оптима-Телеком», чемпион УССР по тяжелой атлетике.

Примечания